Charles hace referencia a varios artículos:

Música
  Charles o hi-hat, una de las piezas de la batería.

Nombre propio

Además
 Carlos